Блиньи́-ле-Бон () — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор. Входит в состав кантона Бон-Юг. Округ коммуны — Бон.

Код INSEE коммуны — 21086.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1224 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 788 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 571 были экономически активными, 217 — неактивными (показатель активности — 72,5 %, в 1999 году было 72,0 %). Из 571 активной жителей работали 529 человек (276 мужчин и 253 женщины), безработных было 42 (25 мужчин и 17 женщин). Среди 217 неактивных 82 человека были учениками или студентами, 90 — пенсионерами, 45 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Блиньи-ле-Бон 

Коммуны департамента Кот-д’Ор